Clans (Alpes Marítimos)
 Clans (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos